Педру III (1717 — 1786) је био краљ португалски и алгарвешки од 1777. до своје смрти.

Биографија 
Педру III је рођен 5. јула 1717. године у Лисабону.

Његови родитељи су били Жоао V од Португалије, краљ португалски и алгарвешки и Марија Ана Јозефа.

Његов деда по мајци је био је био Леополд I, цар Светог римског царства.

Године 1760, 6. јуна, Педру је оженио Марију, која је већ у то време била наследница трона, који је требало да наследи након свога брата.

Имали су шесторо деце.

Када је Марија 1777. постала краљица Марија I од Португалије, Педру је постао краљ.

Педру се није много укључивао у владарске послове и углавном се бавио ловом и религијом.

Умро је 25. маја 1786. године у Лисабону.

Потомци 
Педру III и краљица Марија су имали шесторо деце:
 Јозеф (1761—1788)
 Жоао (1763—1763)
 Марија Изабел (1766—1777)
 Жуан VI (1767—1826), будући краљ Португалије
 Маријана (1768—1788)
 Марија Клементина (1774—1776)

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1717.
Умрли 1786.
Династија Браганса
Краљеви Португалије